Le genre Musophaga regroupe deux espèces d'oiseaux de la famille des Musophagidae.

Description 
Les touracos appartenant à ce genre possèdent un plumage en grande partie violet.

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 2.2, 2009) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :
 Musophaga violacea – Touraco violet
 Musophaga rossae – Touraco de Lady Ross

Répartition 
Ces deux oiseaux vivent en Afrique subsaharienne.

Habitat 
Ces deux espèces peuplent les forêts tropicales.

Liens externes 

 
 
 
 
 

Musophagiformes